Andrea Giacinto Longhin – religioso e arcivescovo cattolico italiano
 Giorgio Longhin – pittore e scultore italiano
 Marzio Longhin – allenatore di pallacanestro italiano